Алекса́ндр Алекса́ндрович Миха́йлов:
 Михайлов, Александр Александрович (1888—1983) — русский астроном и гравиметрист, академик АН СССР.
 Михайлов, Александр Александрович (1922—1992) — советский и российский актёр.
 Михайлов, Александр Александрович (1926—1998) — советский и российский актёр.
 Михайлов, Александр Александрович (1943—2005) — альпинист, «Золотой ледоруб».